Равиль Зильфикарович Ибрагимов (25 декабря 2000, Талгар, Казахстан) — казахстанский футболист, защитник казахстанского клуба «Кайрат», выступающий на правах аренды за казахстанский клуб «Атырау».

Клубная карьера 
Футбольную карьеру начинал в 2018 году в составе клуба «Кайрат-М» во второй лиге.

В начале 2019 года перешёл в казахстанский клуб «Астана».

В начале 2020 года вернулся в «Кайрат». 21 ноября 2020 года в матче против клуба «Кызыл-Жар» дебютировал в казахстанской Премьер-лиге (2:3).

В августе 2021 года на правах аренды перешёл в российский клуб «Кайрат» Москва.

В марте 2022 года на правах аренды подписал контракт с клубом «Атырау».

Достижения 
 «Кайрат»
 Чемпион Казахстана: 2020

Клубная статистика 

Футболисты Казахстана
Игроки ФК «Астана» (2009)
Игроки ФК «Кайрат-Жастар»
Игроки ФК «Кайрат»
Игроки ФК «Кайрат» Москва
Игроки ФК «Атырау»